Donald Duck steht für:

 Donald Duck, Comic- und Zeichentrickfilmfigur
 (12410) Donald Duck, Asteroid des Hauptgürtels
 Donald Duck, Triebzug der Deutschen Bundesbahn, siehe DB-Baureihe 403 (1973)